Нифонт (грец. Νήφων «тверезий, розважливий») — чоловіче ім'я грецького походження. У російській традиції в основному використовується як чернече.

Відомі носії 
 Нифонт — єпископ Суздальський і Тарусський.
 Нифонт (пом. у 1156 році) — єпископ Новгородський.
 Нифонт — літописець, чернець Антонієва Новгородського, потім Троїцько-Сергієва монастиря..
 Нифонт — єпископ Константинопольської Православної церкви, митрополит Галицький.
 Нифонт I — патріарх Константинопольський з 1310 по 1314 рік.
 Нифонт II (пом . 1508) — єпископ Константинопольської Православної церкви, Патріарх Константинопольський.
 Нифонт (Корміліцин) (1480-ті—1561) — єпископ Сарський і Подонський (Крутицький) Російської Православної церкви, книгописець.
 Нифонт (Сапожков) (1882—1951) — єпископ Житомирський і Овруцький Російської Православної церкви
 Нифонт (Солодуха) (1948—2017 — митрополит Волинський і Луцький Української Православної церкви
 Нифонт (Фомін) (1885—1937) — єпископ Череповецький Російської Православної церкви.

Примітки

Посилання 
 Значення імені Нифонт, що означає ім'я Нифонт/supermg.com/